Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 199-es, továbbá -es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 199-es busz (Budapest, 1962)ideiglenes, megszűnt
 199-es busz (Budapest, 1972–1976)megszűnt
 199-es busz (Budapest, 1980–1984)megszűnt
 199-es busz (Budapest, 2008–2023)megszűnt
 -es busz (Budapest, 1977–1980)megszűnt